Ján Valach může být:

 Ján Valach (cyklista) (* 1973) – slovenský cyklista
 Ján Valach (geolog) (1928–1978) – slovenský geolog
 Ján Valach (hudební skladatel) (1925–2019) – slovenský hudební skladatel
 Ján Valach (malíř) (* 1952) – slovenský malíř